Sezona 2014/15 avstrijske hokejske lige je 86. sezona razširjenega avstrijskega državnega prvenstva v hokeju na ledu, v katerem je sodelovalo dvanajst klubov iz petih držav. Naslov prvaka je sedmič osvojil Red Bull Salzburg, ki je v finalni seriji s 4:2 v zmagah premagal Orli Znojmo.

Sodelujoči klubu

Redni del
Prvih osem klubov se je po dveh krogih tekmovanja uvrstilo v končnico.

Končnica

Viri 
 

2015
2015 v športu
2016 v športu